Воло́жинская иеши́ва — иешива в городе Воложин. Известна также как «Эм Ха-Ешивот» (ивр. «мать иешив»). Была открыта в 1803 году.

История 
В период расцвета в Воложинской иешиве учились более 400 учеников со всей Российской империи. В 1896 году было официально закрыта, так как российское правительство потребовало введения русского языка в программу преподавания, изучения светских предметов и ограничения учёбы до 10 часов.

Де-факто существовала до 1939 года. Воложинская иешива стала прототипом большинства литовских иешив мира.

Главы иешивы 
Иешиву возглавляли (в хронологическом порядке):
 Хаим из Воложина (Хаим Воложинер)
 Ицхок из Воложина (Ицхок Воложинер)
 Нафтали Цви Иеуда Берлин (первое время — совместно с Йосефом Дов-Бер Соловейчиком)
 Рефаэл Шапиро

Знаменитые студенты 
 Высоцкий, Вульф Янкелевич — купец 1-й гильдии, основатель чаеторговой фирмы «В. Высоцкий и К°»
 Авраам Ицхак Кук (1865—1935) — первый главный ашкеназский раввин Страны Израиля, создатель философии религиозного сионизма
 Менделе Мойхер-Сфорим — писатель
 Ицхок-Лейбуш Перец — писатель
 Хаим-Нахман Бялик — поэт
 Айзик Дик — писатель
 Яков Динезон — писатель
 Шмуэль Могилевер — основатель религиозного течения в сионистском движении
 Элиэзер Бен-Йехуда — пионер возрождения иврита
 Йосеф-Гдалья Клаузнер — литературовед и лингвист
 Шимен Диманштейн — историк, педагог, советский государственный деятель
 Бен-Цион Динур — израильский государственный и общественный деятель, историк

Галерея

См. также 
 Клецкая иешива

Примечания

Ссылки 
 
 http://volozh.in/news/2009-07-13-6

Воложин
Иешивы Белоруссии